Kaschieren (von französisch cacher ‚verbergen‘, ‚verdecken‘, ‚verstecken‘) bezeichnet:
 Dinge oder Sachverhalte so zu verdecken oder darzustellen, dass ihre Mängel oder Fehler nicht sichtbar sind, siehe Täuschung
 das Verbinden mehrerer Lagen gleicher oder verschiedener Materialien, siehe Kaschierung (Fertigungstechnik)